A görög irodalom a fő korszakai szerint általában a következő három jól elkülönülő irodalomra osztható:

Ókori görög irodalom
Bizánci irodalom
Újgörög irodalom